Jabłonów steht für:

 Jabłonów (Brzeźnica), Dorf in der Landgemeinde Brzeźnica, Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Jabłonów (Policzna), Ortschaft in der Gmina Policzna, Powiat Zwoleński, Woiwodschaft Masowien, Polen
 Jabłonów, polnischer Name von Jabluniw, Siedlung städtischen Typs im Rajon Kossiw, Oblast Iwano-Frankiwsk, Ukraine